Cosmophasis bitaeniata — вид пауков из семейства пауков-скакунов (Salticidae).

Распространение 
Виды известны в Индонезии (острова Кей), Новой Гвинее (Мерауке, Центральная провинция), Австралии (Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Северная территория), на островах Фиджи и Микронезии.

Образ жизни 
Паук — мирмекофил. Cosmophasis bitaeniata живёт в ассоциации с азиатским муравьём-портным (Oecophylla smaragdina). Паук выделяет феромон, с помощью которого муравьи признают его за представителя своего вида. Муравьи других видов кусают этого паука. Он охотится на личинок муравьёв, выхватывая их из нижних челюстей рабочих.

Примечания

Источники 
 
 Keyserling E. (1882) Die Arachniden Australiens, nach der Natur beschriebene und abgebildet,
 Simon E. (1901a) Histoire Naturelle des Araignees,
 Nakatsudi K. (1943) Some Arachnida from Micronesia, Journal of Agricultural Science, Cambridge, UK: 170, illustrations 18a-b

Пауки-скакунчики
Паукообразные Австралии и Океании
Паукообразные Азии
Животные, описанные в 1882 году